Террон, Хосе — испанский актёр
 Террон-сюр-Эн — коммуна во Франции

См. также 
 Терон
 Террони